Knooppunt Ridderkerk
Hippeastrum, plantengeslacht dat in de volksmond ook wel bekend is als Amaryllis